Чужиков — русская фамилия. Известные носители:
 Чужиков, Михаил Афанасьевич (1904—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Чужиков, Николай Фёдорович (род. 1938) — советский гребец.